Pietuchowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Olchowce
 Pietuchowszczyzna – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Pietuchowszczyzna
 Pietuchowszczyzna – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka